Rolls-Royce Phantom — автомобили класса люкс производства компании Rolls-Royce Motor Cars:
 Rolls-Royce Phantom I — автомобили, выпускавшиеся в 1925—1931 годах.
 Rolls-Royce Phantom II — автомобили, выпускавшиеся в 1925—1931 годах.
 Rolls-Royce Phantom III — автомобили, выпускавшиеся в 1936—1939 годах.
 Rolls-Royce Phantom IV — автомобили, выпускавшиеся в 1950—1959 годах, исключительно для членов королевской семьи и глав государств.
 Rolls-Royce Phantom V — автомобили, выпускавшиеся в 1959—1968 годах.
 Rolls-Royce Phantom VI — автомобили, выпускавшиеся в 1968—1991 годах.
 Rolls-Royce Phantom VII — автомобили, выпускающиеся с 2003 года. 
 Rolls-Royce Phantom VIII — автомобили, выпускающиеся с 2017 года. 
 Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé — автомобили, выпускающиеся с 2007 года.